Gareth Evans (n. 1967) – calciatore inglese
 Gareth Evans (n. 1981) – calciatore britannico
 Gareth Evans (n. 1987) – calciatore gallese
 Gareth Evans (n. 1988) – calciatore inglese
 Gareth Evans (1946-1980) – filosofo britannico
 Gareth Evans (n. 1980) – regista britannico
 Gareth Evans (n. 1952) – rugbista a 15 gallese
 Gareth Evans (n. 1991) – rugbista a 15 neozelandese
 Gareth Evans – politico australiano